Лига Европа 2016/17 ще е 46-ото издание на този турнир, който до сезон 2008/09 се е наричал Купа на УЕФА. Предварителните кръгове започват на 30 юни 2016 г., а финалът се играе на 24 май 2017 г. на Френдс Арена в Стокхолм.

Квалификационни кръгове

Първи квалификационен кръг 
Жребият за първия квалификационен кръг се тегли на 20 юни 2016 г. Първите мачове са на 28 и 30 юни, а реваншите на 7 юли 2016 г.

1 На спешно заседание на УЕФА беше решено Партизани Тирана да заеме мястото на Скъндербеу Корча в Шампионската лига, след като Скъндербеу са дисквалифицирани от УЕФА заради доказано уреждане на мачове. Ето защо срещата-решанш между Слован Братислава и Партизани Тирана е отменена, като словаците автоматично се класират за втория квалификационен кръг на Лига Европа.

Втори квалификационен кръг 
Жребият за втория квалификационен кръг се тегли на 20 юни 2016 г. Първите мачове са на 14 юли, а реваншите на 21 юли 2016 г.

Трети квалификационен кръг 
Жребият за третия квалификационен кръг се тегли на 15 юли 2016 г. Първите мачове са на 28 юли, а реваншите на 4 август 2016 г.

Плейоф 
Жребия за плейофите се тегли на 5 август 2016 г. Първите мачове са на 17 и 18 август, а реваншите на 25 август 2016 г.

Групова фаза 
Жребият се проведе в Монако на 26 август 2016 г. 48-те отбора са разделени в 4 урни в зависимост от коефициентите им в класацията на УЕФА. Отборите са разделени в 12 групи по 4 отбора, като два отбора от една държава не може да се паднат в една група.

В групата отборите играят на принципа всеки-срещу-всеки на разменено гостуване. Мачовете се играят на 15 септември, 29 септември, 20 октомври, 3 ноември, 24 ноември и 8 декември 2016 г.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Група K

Група L

Фаза на директни елиминации

Шестнайсетинафинал 
Победителите в групите и завършилите на второ място продължават в следващата фаза, докато отборите на трето и четвърто място прекратяват своето участие. Към тези 24 отбора се присъединяват 8 отбора, завършили на 3-то място в групите на Шампионска лига 2016/17. По този начин 32 отбора участват във фазата на директните елиминации. За 1/16 финалите поставени са 12 победителя от групите, както и 4 най-добри отбори, идващи от Шампионската лига, като нова среща между отбори играли вече помежду си в групите е изключено. Отделно два отбора от една федерация не могат да се срещат. Жребият ще се тегли на 12 декември 2016 г. в Нион, а мачовете са на 16 и 23 февруари 2017 г.

Осминафинал 
От фазата на осминафиналите няма списъци с поставени и непоставени отбори. Тегли се по системата „всеки срещу всеки“, като първият изтеглен отбор е домакин в първата среща. Жребият е на 24 февруари 2017 г. в Нион, а мачовете на 9 и 16 март 2017 г.

Четвъртфинал 
Жребият за четвъртфиналите е на 17 март 2017 г., а мачовете на 13 и 20 април 2017 г.

Полуфинал 
Жребият за полуфиналите е на 21 април 2017 г., а мачовете на 4 и 11 май 2017 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2016/17

Външни препратки 
 Сайт на УЕФА за Лига Европа

Сезон 2016/17 във футбола
Лига Европа